De Vrijbuiters was een Nederlandse band uit Blerick, die zong in Limburgs dialect.

Biografie
De Vrijbuiters werd opgericht in Blerick in 1969 door enkele leden van muziekkapel De Wortelegaejers. Aanvankelijk trad de groep op als dansorkest en vertolkte ze voornamelijk bekende nummers uit de hitparade. In 1980 besloot de band eigen nummers te schrijven, die ze voorzagen van Limburgse teksten, waarvan een deel van de hand van Frans Boermans. Een combinatie, die hiervoor niet veel gebruikt werd. Dit bleek een schot in de roos en hun eerste elpee oogstte lokaal veel succes en werd uiteindelijk bekroond met een gouden plaat.

De band groeide ondertussen uit tot een graaggeziene live-act in Limburg, waarbij de band steevast optrad in musketierskledij. In 1982 volgde een tweede elpee, die beduidend minder verkocht dan de eerste, maar de livestatus van de band deed groeien. In 1984 volgde nog een derde album met de Vrouwluuj v/d Maasvallei, dat eigenlijk bedoeld was als tussenalbum. Aan beide kanten van de elpee stond een medley met bekende Limburgse nummers en de plaat was vooral bedoeld als achtergrondmuziek in cafés.

In 1985 ging de band uit elkaar, nadat bleek dat verschillende bandleden het grote aantal optredens niet langer met hun werk konden combineren. In april 1985 hield de band een afscheidsconcert de De Staay in Blerick. De bandleden gingen hierop ieder hun eigen weg en bandleider Ben Verdellen startte hierop een solocarrière.

In 1993 hield de band, ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan van Venlo, twee reünieconcerten. Ook werd het eerste album op cd uitgegeven. Later volgde ook nog een heruitgave van het derde album.

De band moet niet verward worden met het Nederlandse duo De Vrijbuiters, dat eind jaren 80, begin jaren 90 successen kende.

Discografie
De Vrijbuiters - de witte elpee (met zang van Ben Verdellen) (1980)
De Vrijbuiters - de zwarte elpee (1982)
De Vrijbuiters en de Vrouwluuj van de Maasvallei (1984)

Bezetting
 Ben Verdellen - zang en gitaar
 Wim Warmerdam - trompet
 Jeu Savelkoul - trombone
 Mees Nunumete - basgitaar
 Antoon Bollen - drums
 Leon Thijssen - keyboards (vanaf 1982)

De Vrouwluuj v/d Maasvallei
 Caecil Boermans - zang
 Lotti Boermans - zang
 Marlie Boermans - zang
 Margo Verbeek - zang

Vrijbuiters, de